Kanaän (gebied): het historisch gebied in de Levant (nabij de Jordaan).
 Kanaän (overdrachtelijk): 'Kanaän' in overdrachtelijke zin.
 Kanaän (persoon): de zoon van Cham.
 Canaänhond: een hondenras.